Kingsland (festival), festival gehouden op Koningsdag (Nederland)
plaatsen
Kingsland (Arkansas)
Kingsland (Georgia)
Kingsland (Texas)